Агломера́ции Казахстана. Республика Казахстан является страной с преимущественно городским населением. На 2020 год в стране всего 5 сформировавшиеся и формирующиеся агломерации, 3 из которых с населением больше 1 миллиона — это города республиканского значения и 2 областные центры.

Агломерации

Алма-Атинская агломерация 

Крупнейшая в Казахстане агломерация, сформировавшаяся в период СССР. На 2015 год общее население агломерации составило 2 460,4 тыс. чел.

Алма-Атинскую агломерацию, помимо города Алма-Аты формируют города спутники —город Талгар, город Есик, село Узынагаш, город Каскелен, село Шамалган, село Жетыген, город Капшагай и другие.

Шымкентская агломерация 

В шымкентской агломерации проживает около 10 % населения Казахстана. В соответствии с Программой развития регионов, агломерация обладает наибольшим потенциалом.

Астанинская агломерация 

Столичная агломерация —моноцентрическая городская агломерация, сформировавшаяся вокруг города Астана. Ядром является столица и прилегающие посёлки вокруг города.

Карагандинская агломерация 

В советский период после Алма-Атинской была крупнейшая агломерацией на территории современного Казахстана. Основным ядром агломерации является город Караганда с населением 496701 человек, в городе Темиртау проживает 179 194 человек. В состав агломерации также входят города Сарань (52 051 человек), Шахтинск (37 844 человек) и Абай (28 232 человек).

Актюбинская агломерация 

Планы по превращению города Актобе в современный урбанистический центр были высказаны президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в январе 2014 года.

Общая площадь агломерации — 4,8 тыс.км2, где проживает 596,5 тыс.человек или 72,5 % населения области.

Примечания 

Казахстан